OU exclusif souvent appelée XOR (eXclusive OR), est un opérateur logique
 X-Or, série télévisée japonaise
 XOR, jeu vidéo de 1987 développé par Astral Software
 XOR, logiciel de rétro-ingénierie édité par Rapidform